Памятник жертв политических репрессий 1920 х — 1950 х годов — памятник расположенный в городе Сочи установлен в память о жителях города погибших и пострадавших от политических репрессий проводимых в стране с 1920 по 1950 годы.

Расположение 
На пересечении улиц Парковая и Конституции СССР центрального района города Сочи.

Предыстория 
После революции 1917 года советским государством к его гражданам на протяжении десятилетий применялись принудительные меры по политическим мотивам.В городе Сочи за период 1920—1950 годов от политических репрессий пострадало несколько тысяч человек, некоторые из них были расстреляны. Архивная информация о судьбах этих людях была собрана в двухтомник «Книга Памяти жертв политический репрессий по Краснодарскому краю». На основании этой информации, общественной организацией «Общество инвалидов, ветеранов войны и труда — малолетних жертв репрессий 1920-х и 1950-х годов» при поддержке администрации города и союза художников Сочи в 2006 году был разработан проект памятника.

Архитектурная композиция 
Памятник представляет собой квадратную стелу из натурального камня в каждую из сторон которой вмонтирована металлическая табличка — мартиролог. Всего в мартирологе памятника учтено 199 фамилий репрессированных. Памятник открыт 5 марта 2010 года.Так же недалеко от этого памятника на набережной реки Сочи по улице Конституции СССР находится небольшой памятный камень жертв политических репрессий установленный в 2007 году.

Примечания 

Жертв политических репрессий
Сочи